Дзандоне́лла () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Дзандонелла, Лука (род. 1987) — итальянский хоккеист, правый защитник команды «Вальпеллис» и сборной Италии.
 Дзандонелла, Роберто (род. 1944) — итальянский бобслеист, олимпийский чемпион 1968 года, чемпион мира.